Pendálofon kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pendálofon (ort i Grekland), Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Pentálofo, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Kilkís, 

Robotskapade Greklandförgreningar